Louis Denis peut désigner :
 Louis Denis (1725-1794), graveur, cartographe et géographe français ;
 Louis Denis (1799-1878), est un homme politique français.